Franciaország
Nanteuil, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Nanteuil-sur-Aisne, település Franciaországban, Ardennes megyében
Nanteuil-Auriac-de-Bourzac, település Franciaországban, Dordogne megyében
Nanteuil-le-Haudouin, település Franciaországban, Oise megyében
Nanteuil-la-Forêt, település Franciaországban, Marne megyében
Nanteuil-la-Fosse, település Franciaországban, Aisne megyében
Nanteuil-sur-Marne, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Nanteuil-lès-Meaux,  település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Nanteuil-Notre-Dame, település Franciaországban, Aisne megyében
Nanteuil-en-Vallée, település Franciaországban, Charente megyében